Наталья Алексеевна Шагиева (в девичестве — Бардина) (род. 21 ноября 1961 года, Оськино) — советская и российская легкоатлетка и тренер по лёгкой атлетике, специализирующаяся в марафонском беге. Мастер спорта СССР международного класса (1984). Чемпионка Универсиады 1987 года.

Биография 
Наталья Алексеевна Бардина родилась 21 ноября 1961 года в селе Оськино Инзенского района Ульяновской области.

Занималась в школьной спортивной секции под руководством Николая Сергеевича Кривова. Затем тренировалась у Николая Дмитриевича Карпова.

В 1979 году поступила в Ульяновский кооперативный техникум, а в 1989 году окончила экономический факультет Ульяновского сельскохозяйственного института.

На протяжении пяти лет входила в сборную команду РСФСР по марафонскому бегу. Чемпионка Универсиады 1987 года по марафонскому бегу, победительница нескольких международных марафонов — в Корее (1985), в Тунисе (1986), в Мехико (1987, 1988), полумарафона в Париже (1989), серебряный призёр международного марафона в Севилье (1990).

Закончила спортивную карьеру в 1991 году из-за последствий травмы ноги. После окончания курсов «Основы спортивной тренировки» стала работать тренером-преподавателем по лёгкой атлетике ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

В 2009 году награждена почётным знаком Ульяновской области «Материнская слава» III степени. В 2011 году награждена Почётной грамотой Губернатора Ульяновской области.

В 2016 году вместе с мужем награждена медалью ордена «Родительская слава».

Семья 
С 1991 года замужем за марафонцем Рустамом Раиловичем Шагиевым, с которым познакомилась в Краснодарском крае на первенстве общества «Урожай». У них пятеро детей — две дочери (Алсу, Рамиля) и три сына (Эмиль, Роберт, Марсель).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Марафонцы СССР
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике